Спектр, Spectre — многозначное слово.

Математика и физика 
 Спектр в физике — распределение значений физической величины, обычно энергии, частоты или массы.
 Спектр сигнала в радиотехнике — результат разложения сигнала на более простые в базисе ортогональных функций
 В математике (алгебре):
 Спектр матрицы — множество её собственных чисел.
 Спектр графа — спектр матрицы смежности графа, изучается спектральной теорией графов.
 Спектр оператора — множество чисел, характеризующее линейный оператор, а именно дополнение его резольвентного множества.
 Спектр кольца — множество его простых идеалов.
 Спектр алгебры
 Спектр (теория гомотопий)
 Спектр теории — понятие из математической логики.

Космические исследования 
 Спектр — космическая программа СССР-России по созданию группы космических телескопов, работающих во всех диапазонах электромагнитного спектра. В программу «Спектр» входят:
 Спектр-Р: «Радиоастрон» — космический радиотелескоп
 Спектр-М: «Миллиметрон» — космический телескоп субмиллиметрового и дальнего инфракрасного диапазона
 Спектр-УФ — космический телескоп ультрафиолетового диапазона
 Спектр-РГ: Спектр-Рентген-Гамма — космический телескоп рентгеновского и гамма диапазонов
 Спектр — модуль орбитальной станции «Мир»

Товары и изделия 
 «Спектр» (Spectre M4) — итальянский пистолет-пулемёт.
 Спектр-001 — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон Радио 86РК.
 См. также: Спектр-001 (значения)
 Спектр БК-001 — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.
 СПЕКТР (от «Совместное Производство ЕКатеринбургских ТРамваев») — семейство трамвайных вагонов производства екатеринбургского завода Уралтрансмаш (71-402, 71-403 и т. д.).
 .338 Spectre — патрон для американской штурмовой винтовки M-16/AR-15, разработанный компанией Teppo Jutsu.
 Lockheed AC-130 Spectre («Спектр») — боевой самолёт.

Искусство и культура 
 «Спектр» — фантастический роман С. В. Лукьяненко.
 Спектр — персонаж комиксов издательства DC Comics.
 «007: Спектр» — фильм 2015 года из серии фильмов про английского агента Джеймса Бонда.
 СПЕКТР — галактический СПЕциальный Корпус Тактической Разведки, отвечающий за решение поставленных задач любым способом в серии игр Mass Effect. Так же называются и его отдельные сотрудники.
  — вымышленная глобальная преступная организация из произведений про Джеймса Бонда.
 Spectre — компьютерная игра жанра платформер от студии Vaguely Spectacular, выпущенная в 2009 году.
 In/Spectre (или Invented Inference, «Ложные выводы») — манга с иллюстрациями Тясиба Катасэ.
 Spectres — альбом американской хеви-метал-группы Blue Öyster Cult.

Прочее 
 «Спектр» — русскоязычная газета, издававшаяся в Финляндии с 1998 по 2020 год.
 «Спектр» — российское интернет-издание.
 Спектр, Пётр Маркович — советский и российский журналист
 Спектр действия препарата или медикамента в медицине.
 Политический спектр в большинстве исследований — представление различных политических позиций путём расположения их на одной или более геометрических осях, представляющих независимые политические аспекты.
 Spectre — аппаратная уязвимость ряда процессоров, утечка данных по побочному каналу.

См. также 
 ZX Spectrum — 8-разрядный домашний компьютер.